Denys Kulakov – calciatore ucraino
 Fëdor Davydovič Kulakov – politico sovietico
 Michail Kulakov – pittore astratto russo